Zsolt Szabó (autocoureur)
 Zsolt Szabó (politicus), Tweede Kamerlid van 2003-2006
 Zsolt Szabó (scheidsrechter), Hongaars voetbalscheidsrechter